PLC může znamenat:
Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller)
Printed Laminated Cover – potištěný papír na kartonu překrytý knihařským laminem, používá se pro knihy s pevnou vazbou
Powerline Communication – přenos dat po silové elektrické síti
Fosfolipáza C – třída fosfolipáz štěpících fosfolipidy přímo před fosfátovou skupinou
Public Limited Company – ve Spojeném království, Irsku a na Filipínách veřejně obchodovatelná obchodní společnost blízká české akciové společnosti
Product life cycle – životní cyklus produktu v ekonomii